Moussine (masculin ; ) ou Moussina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 
 Ilia Moussine (1904-1999), chef d'orchestre soviétique ;
 Raïssa Moussina (1998-), joueuse russe de basket-ball ;
 Valeria Moussina (1987-), joueuse russe de basket-ball.

Voir aussi 
Famille Moussine-Pouchkine, famille de la noblesse russe.

Patronyme russe